

Personnalités 

 Haim Saban (né en 1944), homme d'affaires et producteur de télévision américano-israélien ;
 Mario Javier Saban (né en 1966), théologien argentin d'origine séfarade ;
 Nick Saban (né en 1951), entraîneur de football américain ;
 Ody Saban (née en 1953), artiste française.

Noms dérivés 
 Saban Entertainment, groupe de médias américain.

Voir aussi 
 Šaban, prénom, voir :